Příjmení Voborník nosí více významných osobností:

 Ivan Voborník (* 1947) – český fotbalista, útočník
 Jan Voborník (1854–1946) – český pedagog
 Karel Voborník (* 1947) – československý motocyklový závodník
 Miluše Voborníková (* 1949) – česká zpěvačka
Jan Voborník - předseda komise rozhodčích Českého svazu MMA

Externí odkazy